Борски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борски, Йоханна (род. 1990) — швейцарский фехтовальщик-шпажист, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира.
 Борски, Пер (1764—1846) — нидерландская банкирша.
 См. также 
 Борский — польский шляхетский герб.